Fabian Rohner – calciatore svizzero
 Joop Rohner – pallanuotista olandese
 Marcel Rohner – bobbista svizzero